Glitters, kleine glimmende stukjes aluminium
 Glitter (film), Amerikaanse film uit 2001
 Gary Glitter, Britse zanger en veroordeelde pedofiel